Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji ATP Vegeta Croatia Open Umag 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl španělský tenista Tommy Robredo, který z boje o vítězství odešel jako poražený finalista.

Soutěž dvouhry vyhrál uruguayský kvalifikant Pablo Cuevas, jenž ve finále zdolal turnajovou dvojku Tommyho Robreda ve dvou sadách . Na okruhu ATP Tour si tak připsal druhý singlový titul, stejně jako v probíhající sezóně, když o čtrnáct dní dříve triumfoval na antukovém Swedish Open 2014. V následném vydání žebříčku ATP z 28. července 2014 se posunul na své kariérní maximum, kde mu patřila 40. příčka.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Fabio Fognini (semifinále)
  Tommy Robredo (finále)
  Marin Čilić (semifinále)
  João Sousa (2. kolo)
  Lukáš Rosol (čtvrtfinále)
  Andreas Seppi (2. kolo)
  Édouard Roger-Vasselin (1. kolo)
  Carlos Berlocq (2. kolo, odstoupil)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Spodní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Croatia Open Umag
ATP World Tour 2014